Peter Faber (acteur)
 Peter Faber (theoloog)
 Peter Faber (dichter), Deens telegraafpionier, dichter, songwriter en wetenschapper